

Sigle 
 Access Point Name – parametro del General Packet Radio Service che identifica il Gateway GPRS Support Node in uso

Codici 
 APN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto regionale Alpena County, Alpena (Michigan), Stati Uniti
 apn – codice ISO 639-3 della lingua apinayé